

Carriera

Club
Nella stagione 2010 ha giocato 16 partite nella massima serie islandese con la maglia dell'Íþróttabandalag Vestmannaeyja.

Nella stagione 2010-2011 ha esordito in Premier League con la maglia del West Bromwich Albion, nella gara persa 3-0 sul campo del Fulham il 4 gennaio 2011.

Nazionale
Ha giocato una partita nei Mondiali Under-20 del 2011.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Calciatori inglesi